Die I. Sommer-Militärweltspiele (offiziell 1st CISM Military World Games) fanden vom 4. bis 16. September 1995 in Rom, Italien statt. Die Spiele wurden nach dem Vorbild der Olympischen Sommerspiele durch den Militär-Weltsportverband (Conseil International du Sport Militaire) ausgetragen. Erfolgreichste Nation war Russland mit 62 gewonnenen Goldmedaillen.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 4017 Athleten aus 93 Nationen bei Wettbewerben in 17 Sportarten teil.

Sportarten 
Es wurden Wettbewerbe in den Disziplinen Leichtathletik, im Basketball, Fechten, Boxen, Judo, Ringen, Schwimmsport (Schwimmen, Wasserball, Wasserspringen, Rettungsschwimmen), Reiten, Triathlon, Sportschießen, Radfahren, Volleyball, Fußball, Fallschirmspringen und im Modernen Fünfkampf, Militärischen Fünfkampf und Maritimen Fünfkampf ausgetragen.

Sportler 
Zum Teilnehmerfeld gehörten unter anderem die Langstreckenläufer Paul Tergat und Joseph Keter, die Geher Michele Didoni und Robert Korzeniowski, Hochspringerin Tatyana Babashkina, Stabhochspringer Jean Galfione, Speerwerfer Konstandinos Gatsioudis, Kugelstoßer Aleksandr Bagach, Mehrkämpfer Gianluca Tiberti, Thomas Hellriegel und Dmitri Gaag, Ringer Mehmet Akif Pirim, Judoka Rafał Kubacki, Boxer Vitali und Wladimir Klitschko und Wladimir Sidorenko, Fechter Stanislaw Posdnjakow, Pawel Kolobkow und Francesca Bortolozzi, Schwimmer Wladimir Selkow, Nina Schiwanewskaja, Jani Sievinen und Antti Kasvio, Basketballer Sergei Karassjow und Fußballer Vikash Dhorasoo, Alessandro del Piero und Márcio Amoroso, neben anderen.

Zum Besten Sportler der Spiele wurde der russische Schwimmer Denis Pankratow gewählt.

Sponsoren 
Offizielle Sponsoren der Spiele waren Coca-Cola, Fiat, Iveco, Arena, IF Ferrovie und Telecom Italia.

Medien 
Die Eröffnungsfeier wurde live auf Rai 3 übertragen. Das Pressezentrum befand sich am Foro Italico. Dabei wurden die Infrastrukturmöglichkeiten genutzt, die bereits für die Schwimmweltmeisterschaften 1994 eingerichtet wurden. Insgesamt wurden 20 Stunden und 25 min der Wettbewerbe im Fernsehen ausgestrahlt. Die Veranstalter registrierten über 8,5 Millionen Zuschauer.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Seiten der CISM über die Weltspiele 1995

1995
Multisportveranstaltung 1995
Sportveranstaltung in Rom
Militär (Italien)